Liga Sport - українська компанія, що спеціалізується на виготовлені спортивного екіпірування. В Україні офіційно зареєстрована в 2002 році.